Tannheimer steht für folgende geografische Objekte:
 Tannheimer Berge, eine Untergruppe der Allgäuer Alpen im österreichischen Bundesland Tirol
 Tannheimer Tal, ein Hochtal in den Tannheimer Bergen im österreichischen Bundesland Tirol

 Tannheimer Hütte, eine Alpenvereinshütte in den Tannheimer Bergen

 Tannheimer Straße, eine Landesstraße (B 199) in Österreich
Tannheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Tannheimer (1913–2002), Schweizer Goldschmied, Künstler und Kalligraph
 Markus Tannheimer (* 1969), deutscher Arzt und Expeditionsleiter beim Kommando Spezialkräfte
 Willi Tannheimer (* 1940), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Thannheimer
 Tannheim
 Dannheimer